Smetto quando voglio – programma televisivo del 2003
 Smetto quando voglio – film del 2014 diretto da Sydney Sibilia
 Smetto quando voglio - Masterclass – film del 2017 diretto da Sydney Sibilia
 Smetto quando voglio - Ad honorem – film del 2017 diretto da Sydney Sibilia